Unter Rainham versteht man

 Rainham (Kent), Ort in Medway, Kent, England
 Rainham (London), Ort im London Borough of Havering, England